Боржим () — древний мазовецкий шляхтский дворянский род в составе принадлежности к польскому гербу Белина, сменившая прежнюю фамилию Боржимир () на Боржим. В 1378 году Боржим являлся наследником имения Служево ( до начала XVI века ) под Варшавой (): в настоящее время это второй по численности престижный левобережный район Мокотув () вдоль реки Вислы () на южной территории польской столицы.

Описание рода 
Матвей () и Станислав (), сыновья Лаврентия (), в ломжинских землях 1503 года. Дочь Рудольфа Зофла вышла замуж за Павла Окенцкого () в 1560 году. Матвей () был королевским секретарём Сигизмунда III в 1609 году. Игнатий был каменецким деканом Коллегии кординалов и хранителем станиславского Келлегиата в 1738 году. Михаил (), наследник имения , в 1726 году стал варшавским бургграфом. Йозеф (), Доминик (), Феликс () и Каспер () утверждены в качестве дворян в Галиции 1782 года. Вслед за Каспером, сыном Людвига, в 1765 году наследницей деревни в Дрохичском районе стала его жена Марианна Домбровская (); сын Винсент — наследник поместья Вержбовизна (), — в 1838 году подтверждены в качестве дворян Королевства Польского в Ломжинском и Луцинском повятах.

Из поселившихся в Литве: Шимон (), Адриан () и Йозеф () — сыновья Кзимира (); Ян — сын Яна; Каспер, Пётр и Бенедикт — сыновья Валентина; Антон — сын Войцеха (), — с сыном Войцехом; Ян — сын Йозефа, — с сыновьями Станиславом и Франциском; Франциск, сын Михала, с сыновьями: Николай, Валентин и Тадеуш, сын Михала, 1838—1856 гг; Матвей и Винсент, сыновья Томаша и Флоряна, сын Антони, с сыном Якубом, 1854; Франсишек, сын Викентия, с сыновьями: Александром, Эдвардом и Игнатием; Валентин и Николай, сыновья Викентия, 1861 г.

Представители рода введены в состав Империи и записаны в дворянскую книгу Гродненской губернии.

См. также 
 Абданк

Примечания

Ссылки 
 

Шляхетские роды герба Белина